Fabryczna – część Legnicy
 Fabryczna – część Wrocławia
 Fabryczna – osiedle w Łodzi

Zobacz też:
 Łódź Fabryczna – dworzec kolejowy w Łodzi
 Ulica Fabryczna

Dzielnice i osiedla polskich miast